

Sigle 
 Jaunais Laiks – partito politico lettone
 Justice League – serie di cartoni animati

Codici 
 JL – codice vettore IATA di Japan Airlines
 JL – codice ISO 3166-2:IL del distretto di Gerusalemme (Israele)
 JL – codice ISO 3166-2:LB del governatorato del Monte Libano (Libano)
 JL – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Jelgava (Lettonia)

Musica 
 JL – album degli Algebra del 2009

Altro 
 JL – targa automobilistica di Jerichower Land (Germania)